Indian Wells steht für:

 Indian Wells, Stadt im Riverside County in Kalifornien
 Indian Wells Masters, Herren-Tennisturnier in Indian Wells
 WTA Indian Wells, Damen-Tennisturnier in Indian Wells
 Indian Wells Tennis Garden, Tenniskomplex in Indian Wells
 Indian Wells (Arizona), Ort in Arizona
 Indian Wells (Kern County, Kalifornien), Ort im Kern County in Kalifornien
 Indian Wells (Imperial County, Kalifornien), ehemalige Siedlung im Imperial County in Kalifornien
 Indian Wells Valley, Tal in Ostkalifornien